Die Open 13 Provence 2019 waren ein Tennisturnier, das vom 18. bis 24. Februar 2019 in Marseille stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Rio de Janeiro die Rio Open sowie in Delray Beach die Delray Beach Open gespielt. Letztere zählten genau wie die Open 13 Provence zur Kategorie ATP Tour 250, während die Rio Open zur Kategorie ATP Tour 500 gehörten.

Karen Chatschanow war der Titelverteidiger im Einzel, im Doppel gewann die Paarung aus Raven Klaasen und Michael Venus im Vorjahr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der zweiten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 679.015 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 744.010 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 16. bis 17. Februar 2019 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler haben die Qualifikation überstanden und spielen im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 151 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 165 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 131 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Marseille